Most im. Jana Pawła II steht für Brücken in Polen
Most im. Jana Pawła II (Danzig)
Most im. Jana Pawła II (Puławy)